Fioranesi – abitanti di Fiorano Canavese
Fioranesi – abitanti di Fiorano Modenese
Fioranesi – abitanti di Fiorano al Serio